HMS Ithuriel – cacciatorpediniere conduttore classe Marksman
HMS Ithuriel (H05) – cacciatorpediniere classe I